Григо́рий Миха́йлович Ле́вин:
 Левин, Григорий Михайлович (1902—1983) — полковник, Герой Советского Союза.
 Левин, Григорий Михайлович (1917—1994) — поэт, создатель и руководитель литературного объединения «Магистраль».